Сеиба Сека има више значења:

 Сеиба Сека (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сеиба Сека (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику